Karl Häberlin ist der Name folgender Personen:

* Karl Häberlin (Jurist) (1813–1898), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Karl Friedrich Häberlin (1756–1808), deutscher Staatsrechtler
 Karl Ludwig Häberlin (1784–1858), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Carl Haeberlin